CEV Champions League 2019-2020 var den 60:e upplagan av volleybollturnerningen CEV Champions League. Turneringen spelades mellan  8 oktober 2019 och 12 mars 2020. I turneringen deltog 25 lag. På grund av Covid-19-pandemin avbröts turneringen och ingen segrare utsågs.

Format

Kvalificering 
Alla 56 nationella förbund i CEV fick skicka minst ett lag till kval för turneringen. Baserat på CEV-rankingen, som baserades på resultaten för lag anslutna till de olika förbunden under de tre senaste säsongerna, hade vissa förbund möjligheten att registrera fler lag i tävlingen och undvika kval.. 
Detta gällde: 

3 lag direkt till gruppspelsfasen: ,  och 
2 lag direkt till gruppspelsfasen:  och 
1 lag direkt till gruppspelsfasen: , , ,  och 
I turneringen deltog 25 lag från 17 olika nationella förbund.

Regelverk 
När lagen gick in i turneringen bestämdes av dess CEV ranking.
Sju lag spelade kvalspel i två på varandra följande dubbelmöten med hemma- och bortamatcher, med golden set i händelse av oavgjort poäng efter de två matcherna (med poäng på 3- 0 och 3-1 3 poäng tilldelades det vinnande laget och 0 till det förlorande laget, med en poäng på 3-2 2 poäng tilldelades det vinnande laget och 1 till det förlorande laget). De två vinnarna av kvalspelet mötte arton andra lag i gruppspel, med dubbelmöten. De lag som åkte ut i kvalet kunde delta i  CEV Cup 2019–2020..

De lag som kom först i varje grupp och de tre bästa tvåorna kvalificerade sig till cupspel, organiserade i kvartsfinaler, semifinaler (båda spelade med hemma- och bortamatcher och med gyllene set i händelse av lika poäng efter de två matcherna) och final. Den senare spelades som en enda match på en neutral plan.  

På grund av spridningen av COVID-19-pandemin så sköts flera matcher upp CEV beslutade först att skjuta upp alla matcher till 3 april och därefter maj, innan de slutligen, den 23 april 2020 beslutade av avbryta turneringen utan att utse någon segrare.

Regler för ranking 
För samtliga spelomgångar gällde att vid setsiffrorna 3-0 och 3-1 tilldelades det vinnande laget 3 poäng och det förlorande laget 0 poäng, med setsiffrorna 3-2  tilldelades det vinnande laget 2 poäng och det förlorande laget 1 poäng)

Rangordningen bestämdes utifrån (i tur och ordning):
 Antal vunna matcher
 Poäng
 Förhållandet mellan vunna/förlorade set
 Förhållandet mellan vunna/förlorade bollpoäng
 Inbördes möten.

Deltagande lag

Turneringen

Andra omgången 
Lottning för andra omgången skedde 26 juni 2019 i Luxemburg.

Match 1

Match 2

Kvalificerade lag 
 VK Partizani Tirana
 VK UP Olomouc
 VK Chimik
 Vasas SC

Tredje omgången

Match 1

Match 2

Kvalificerade lag 
 VK Chimik
 Vasas SC

Gruppspel 
I gironi sono stati sorteggiati il 25 oktober 2019 a Sofia.

Grupp A

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för kvartsfinal.

Grupp B

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för kvartsfinal.

Grupp C

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för kvartsfinal.

Grupp D

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för kvartsfinal.

Grupp E

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för kvartsfinal.

Cupspel 
Lottning till kvarsfinalerna och efterföljande matcher skedde i Luxemburg den 20 februari 2020. De fyra bästa gruppettorna seedades i gruppspelet (där de utgörde en pot och de övriga fyra lagen en annan). De seedade laget spelade första kvartsfinalen borde och andra kvartsfinalen hemma. Lag som redan mött varandra i gruppspelet kunde inte möta varandra i kvartsfinalerna.

Spelschema

Resultat

Kvartsfinaler

Match 1

Match 2

Kvalificerade lag 
 Imoco Volley
 Vakıfbank SK

Semifinaler

Match 1

Match 2

Final 
Värden för finalen tillkännagavs 19 december 2019.

Finalmatchen

Mästare 
 Titeln ej utdelad

Referenser

Externa länkar 

Sportåret 2019
Sportåret 2020
2019-2020
Volleybollsäsongen 2019/2020